
Список видов, входящих в род Акантолимон (Acantholimon).
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List .
 Русские названия видов даны по книгам, указанным в разделе литература.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ссылки 
 Список видов рода Акантолимон на сайте The Plant List

Литература 
 
 

Акантолимон
Акантолимон